Woodbridge, poble de Suffolk, East Anglia, Anglaterra. Està a l'Est d'Anglaterra, 
 Woodbridge (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut
 North Woodbridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 South Woodbridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.